James Clark Ross (1800–1862), explorador del Reino Unido
 James Henderson Ross (1941), botánico sudafricano